Sofonías es el nombre de cuatro personas en la versión griega de la Biblia, y en las traducciones que dependen de  ella

El nombre significa "Dios protege" o "Dios oculta".

Los cuatro Sofonías son: 
 El profeta Sofonías, que escribió el libro de Sofonías.
 El sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, libro de Jeremías 21:1. 
 El padre del sacerdote Josías, que residía en Jerusalén cuando Darío emitió el Decreto para reconstruir el templo, libro  de Zacarías 6:10
 Un ascendiente del profeta Samuel, primer Libro de las Crónicas 6:36.